opus – chronologiczne oznaczenie dzieła jednego kompozytora
 Opus – miasto w starożytnej Grecji
 Opus – nazwa rodzajowa w sztuce antycznej
 Opus – słowacka wytwórnia muzyczna
 Opus – austriacka grupa muzyczna
 Opus – format plików audio
 Opus – emigracyjna tajna organizacja rosyjska

Zobacz też 

 OPUS (Nagroda Mediów Publicznych) – nagroda przyznawana twórcom współczesnej muzyki poważnej
 Opus Dei
 opus vitae
 magnum opus (opus magnum)